Гурба́н Бахшали́ оглы́ Пири́мов (; ) — азербайджанский тарист, музыкант, заслуженный артист Азербайджанской ССР (1929 год), народный артист Азербайджанской ССР (1931 год).

Биография 
Гурбан Пиримов родился в октябре 1880 года в Карабахе, в горном селении Абдалгюлаблы, Шушинского уезда, в семье внука карабахского ашуга XVIII века Валеха.

Образование 
Первое образование получил в русско-азербайджанской школе в Шуше.

Музыкальный талант проявился у него в раннем возрасте: в 13 лет он становится учеником известного тариста Садыхджана, создателя современного тара.

Деятельность 
В 1905 году в Гяндже, известный ханенде Джаббар Карягды оглы, услышав исполнение Гурбана, предложил ему выступать вместе. Так Гурбан Пиримов вошёл в трио, и стал выступать вместе с Джаббаром Карягдыоглы и Сашей Оганезашвили. Это трио имело огромный успех, принеся им известность далеко за пределами Кавказа.

Творчество Г. Пиримова также было тесно связано с национальной оперой. Так, он принимал участие в оркестре на постановке первой азербайджанской оперы «Лейли и Меджнун». Гурбан Пиримов проработал в Азербайджанском театре оперы и балета с момента его образования и до конца жизни, почти 40 лет.

В 1910 и в 1912 годах Гурбан Пиримов, Саша Оганезашвили и Джаббар Карягдыоглы были приглашены компанией «Спорт-рекорд», и в Варшаве, Москве и Риге их творчество было записано на грампластинки. В эти записи вошли, мугамы и теснифы кроме этого было записано несколько сольных выступлений Гурбана Пиримова.

В 1929 году Гурбан Пиримов удостоен почётного звания заслуженного артиста Азербайджанской ССР, а в 1931 году народного артиста республики.

В 1938 и 1939 годах успешно выступал в Москве на декаде азербайджанского искусства и на всесоюзном смотре исполнителей народных инструментов.

В годы Великой Отечественной войны Гурбан Пиримов наряду с другими артистами выступал перед солдатами и перед ранеными в госпиталях.

Гурбан Пиримов также занимался преподавательской деятельностью. Среди его учеников можно отметить народных артистов Азербайджанской ССР Бахрама Мансурова, Габиба Байрамова и Сарвара Ибрагимова.

Скончался 29 августа 1965 года в Баку. Похоронен на 1-й Аллее почётного захоронения в Баку.

Семья 
Гурбан Пиримов был женат на Набат ханум Агалар гызы, у них было четверо детей: Аскер, Сара, Тамара, Аделя. Сара Пиримова вышла замуж за Мирза Ибрагимова, у пары родилась дочь — Севда Ибрагимова, азербайджанский композитор, народная артистка Азербайджана.

Ссылки 

 Шуша — музыкальная столица Азербайджана
 Музыкант на сайте министерства культуры 
 «Музыкальная культура Азербайджана в лицах» 
 Азербайджанская музыка 
 Тар, оставшийся без Гурбана (на азерб. языке) 

Заслуженные артисты Азербайджанской ССР
Народные артисты Азербайджанской ССР
Таристы Азербайджана